Франсуа Жозеф Кирженер, барон де Планта (8 октября 1766, Париж — 22 мая 1813, королевство Саксония) — французский военачальник, военный инженер, дивизионный генерал.

Обучался в училище Мостов и Шоссе. В 1793 году поступил на действительную службу в инженерные войска в чине лейтенанта. В период якобинского террора был арестован, просидел в тюрьме четыре месяца. Вернулся к армии, участвовал в ряде сражений. В 1794 году, будучи уже батальонным командиром, отличился при разгроме десанта роялистов, сторонников свергнутой династии Бурбонов, на остров Киберон, где получил пулевое ранение в руку. После ряда сражений на Рейне, направлен в состав Второй Ирландской экспедиции, ставившей своей целью вывести Ирландию из под британского владычества. Экспедиция окончилась неудачей, Киржинер попал в плен к англичанам в результате морского боя, но вскоре был отпущен во Францию. Отличился в боях Второй коалиции в Италии (Монтебелло, Маренго). В Войне третьей коалиции командовал инженерами, приданными одному из армейских пехотных корпусов (участвовал в сражении при Аустерлице и ряде других. Произведён в бригадные генералы.

В 1806—1807 годах — начальник инженерного парка Великой армии, сражался при Йене, Эйлау, был заместителем командующего инженерными частями генерала Шасслу-Лоба при осаде укреплённого города Данцинг войсками маршала Лефевра, за что получил титул барона Империи.

Сражался в Испании, в кампанию 1809 и 1812 года командовал инженерами императорской гвардии — элитой военных инженеров Наполеона. В 1813 году произведен в дивизионные генералы и вскоре убит ядром вместе с приближённым императора генералом и обер-гофмаршалом Дюроком в ходе осмотра позиций у саксонского городка Маркерсдорф. Похоронен недалеко от места гибели, но сердце вывезено во Францию и захоронено в склепе на кладбище Монмартр.

Литература 
 В. Н. Шиканов. Генералы Наполеона. Биографический словарь. Рейттар, 2004 год. Страница 103.
 Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. Москва, Росспэн, 2004 год. Страница 344.

Примечания 

Участники Бородинского сражения
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)